Ктенидий:
 Ктенидий (растение), или Ктенидиум () — род мхов.
 Ктенидий — первичный орган газообмена у моллюсков.